Venusia (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de spanners
Venosa, een Italiaanse gemeente
Venusia (schip), een schip van de Cunard Line